Tønning ist

 die dänische Bezeichnung der heute deutschen Stadt Tönning
 ein Sogn in der dänischen Brædstrup Kommune, Tønning Sogn
 ein Ort in der dänischen Brædstrup Kommune, Tønning (Brædstrup Kommune)
 eine Kirche in der dänischen Brædstrup Kommune, Tønning Kirke

Siehe auch:
 Knud Karl Krogh-Tonning (1842–1911), norwegischer Theologe